Plusieurs membres de la Maison de Lévis ont porté le prénom de Philippe :

1 

Philippe de Lévis (vers 1150 - 1203/1204), chevalier, seigneur de Lévis-Saint-Nom, premier membre connu de la maison de Lévis (famille d'abord active entre la Puisaye, le Gâtinais et le Hurepoix). Il fut le père de Guy  de Lévis, maréchal de la Foi lors de la croisade des Albigeois, sgr. de Mirepoix, qui commença le rayonnement des Lévis.

2 

Philippe de Lévis, prélat ayant vécu aux .

Fils du seigneur de Lévis, Marly et Florensac et d'Adélaïde de Quélus.

Il fut grand-chantre de l'église de Béziers, licencié ès lois et sous-diacre. Jean XXIII le nomma à l'évêché d'Agde le , à la place du cardinal Gui de Malsec, qui le tenait en commende. Brunesinde, vicomtesse de Lautrec, le désigna son exécuteur testamentaire en 1418. Il fut transféré à l'archevêché d'Auch le  et se démit en 1454 en faveur de son neveu Philippe, le suivant.

3 

Philippe de Lévis (vers 1435-1475), neveu du précédent, archevêque d'Auch (1454-1462), puis d'Arles (1463-1475), cardinal en 1473.

4 
Philippe de Lévis (1466-1537), évêque de Mirepoix de 1497 à 1537 (fils de Jean IV de Lévis-Mirepoix, branche aînée - ou directe - des Lévis).

Références

Philippe de Levis